Costa Verde puede referirse a:
 Costa Verde, en  España.
 Costa Verde, en Portugal.
 Costa Verde, en Brasil.

También se puede referir a una autopista:
 Circuito de playas de la Costa Verde, en la ciudad de Lima, Perú.